Vörös István (1955) zenész
Vörös István (1964) költő, műfordító, irodalomtörténész
Vörös István labdarúgó

hasonló néven
 Vöröss István (1922–1947) költő